Az 1991-es magyar gyeplabdabajnokság a hatvanegyedik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatokat az előző évi helyezések alapján két csoportra osztották. Az alapszakaszban a csapatok két kört játszottak, majd az I. csoport 1-4. helyezettjei az egymás elleni eredményeiket megtartva újabb két kört játszottak a bajnoki címért, az I. csoport 5-6. és a II. csoport 1-2. helyezettjei két kört játszottak a végső helyezésekért, a II. csoport 3-6. helyezettjei pedig az egymás elleni eredményeiket megtartva újabb két kört játszottak a végső helyezésekért.

A bajnokság után visszaállították a korábbi lebonyolítást, vagyis külön lett I. és II. osztály, a csapatok külön bajnokságban játszottak.

Az Építők SC új neve Építők HC lett.

A Tabán SC új neve Tabán SE lett.

Alapszakasz

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1992
Nemzeti (nép)Sport 1991.06.30., 07.06. (alapszakasz), Nemzeti Sport 1991.10.28., 10.21. (rájátszás)

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag